

Aziende
 Neri – azienda italiana di sistemi di illuminazione pubblica
 Chinotto Neri – azienda italiana produttrice di chinotto
 Neri Sottoli – azienda italiana produttrice di sottoli e sottaceti

Persone

 Giampiero Neri – pseudonimo di Giampietro Pontiggia, poeta italiano

Altro
 Neri – brano musicale di Mina, incluso nell'album Mina Nº 0
 Neri – nome proprio di persona maschile italiano
 Guelfi bianchi e neri – fazioni nella Toscana del Medioevo
 Neri – termine usato per definire alcune popolazioni africane o originarie dell'Africa, caratterizzate dalla pigmentazione scura della pelle

Pagine correlate
 Nero (disambigua)
 Nori (disambigua)

Altri progetti